Декурио́н  () может означать различные должности в Древнем Риме:
 Декурион — офицер кавалерии, чьё точное положение менялось на протяжении истории.
 Декурион — член органа местного самоуправления.

Политика Древнего Рима
Римское право
Должности Римской империи